Elkhart Lake kan syfta på:
 Elkhart Lake, Wisconsin, ort i USA
 Road America, en racerbana utanför Elkhart Lake